Lijm
 Wildplakken
 Kopiëren en plakken
 Knippen en plakken